Пилотная серия:
 Пилотная серия (или пилотный эпизод) — пробная серия телевизионного сериала (мультсериала) или программы со сценарием.
Также название первой серии ряда телесериалов.
 Пилот (Американская история ужасов)
 Пилот (Во все тяжкие)
 Пилотная серия (Гадкие американцы)
 Пилотная серия (Доктор Хаус)
 Пилот (Как я встретил вашу маму)
 Пилот (Клиент всегда мёртв)
 Пилот (Кости)
 Пилот (Рик и Морти)
 Пилот (Родина)
 Пилотная серия (Сверхъестественное)
 Пилотная серия (Секретные материалы)
 Пилотная серия (Стрела)
 Пилотная серия (Теория Большого взрыва)
 Пилотная серия (Флэш)
 Пилотная серия (Чёрная метка)

См. также